Zanussi puede referirse a:
 Krzysztof Zanussi (n. 1939), director de cine polaco; o
 Zanussi, empresa italiana de electrodomésticos adquirida por Electrolux en 1984.